Les Masters de snooker 1989 ont lieu au centre de conférences de Wembley à Londres en Angleterre. C'est la  des Masters de snooker qui ont réuni les seize joueurs les mieux classés.

Déroulement 
Stephen Hendry remporte le tournoi à sa première participation. Il bat en finale John Parrott 9 manches à 6. Cette édition est également marquée par un scandale à l'issue du match de premier tour opposant Silvino Francisco et Terry Griffiths le 23 janvier 1989. Après la victoire de Griffiths 5 manches à 1,  des paris inhabituels portant sur le score exact de ce match sont découverts. Les deux joueurs sont interrogés. Francisco est arrêté un an plus tard pour ces paris ainsi que pour ceux intervenus aux Masters 1986 après sa défaite 5–1 au premier tour contre Tony Knowles. Il sera finalement acquitté en mai 1990.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de snooker
 Glossaire du billard

Liens externes 
  Site officiel

Sport en Angleterre en 1989
Snooker en 1989
Sport en janvier 1989
1989